Mouzay, commune française d'Indre-et-Loire ;
 Mouzay, commune française de la Meuse.

Homonymie de toponyme